David Healy kan syfta på:

* David Healy (1929–1995), amerikansk skådespelare
 David Healy (1936–2011), amerikansk astronom
 David Healy (född 1954), irländsk psykiater
 David Healy (född 1979), nordirländsk fotbollsspelare